Петной-ам-Арльберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70616.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клаус Цангерль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный блок: 6 мест.
 местный блок: 4 места.
 Партия JLP занимает 1 место.
 местный блок: 1 место.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля